Seven Kingdoms steht für:

 Seven Kingdoms (Computerspiel), Echtzeitstrategiespiel (1997)
 Seven Kingdoms (Band), US-amerikanische Power- und Thrash-Metal-Band

Siehe auch:

 Heptarchie, sieben angelsächsische Kleinkönigreiche auf der Insel Großbritannien im frühen Mittelalter